Rozjnovka (Jaroslavl) - dorp in de Russische oblast Jaroslavl
 Rozjnovka (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Rozjnovka (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Rozjnovka (Voronezj) - posjolok in de Russische oblast Voronezj